Melaya (Melaya), een plaats in Indonesië
Melaya (Lemong), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing